Teratoppiidae är en familj av kvalster. Teratoppiidae ingår i överfamiljen Oppioidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Teratoppiidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Teratoppiidae